Okręty US Navy o nazwie USS "Catalpa":
 Pierwszy  był holownikiem śrubowym. Zbudowany w 1864 jako "Conqueror".
 Drugi  został zwodowany 22 lutego 1941.

Catalpa